Tojolabal (volk), een Mayavolk
 Tojolabal (taal), de taal van dat volk